Шартыке́й (от  — рыжий козёл) — село в Джидинском районе Бурятии. Входит в сельское поселение «Нижнеторейское».

География 
Расположено в 40 км к западу от районного центра — села Петропавловка, на левом берегу реки Джиды, непосредственно к юго-западу от села Нижний Торей на региональной автодороге .

История 
История села начинается с 1728 года, когда здешние места заселили казаки, охранявшие границы Российской империи.

Население 

Население занимается сельским хозяйством, имеет личные подсобные хозяйства.

Достопримечательности 

 Склон горы, на которой природа из россыпи белых камней создала очертания берегов озера Байкал.
 Могильник (II—I тыс. до н. э.) находится на юго-западной окраине села, на левом берегу реки Джиды на широкой береговой террасе.
 Могильник Галсанка (II—I тыс. до н. э.) находится в 1 км западнее южной границы села, в 600 м северо-западнее могильника Шартыкей, на южном склоне хребта, в пади Галсанка.

Люди, связанные с селом 
 Мельников Иннокентий Дмитриевич — директор Джидинской народной галереи.
 Морозов Василий Григорьевич — почётный житель Джидинского района, лучший овцевод Бурятии, прожил более 100 лет.
 Ламухин Юрий Лупонович — доктор физико-математических наук, профессор.

Примечания

Ссылки 
 Страница села Шартыкей на портале «Родное село»
 Официальный сайт муниципального образования «Джидинский район»

Населённые пункты Джидинского района